NAS est un acronyme pouvant signifier : 
 Numéro d'assurance sociale, au Canada ;
 Niveau d'assurance de stérilisation, une norme régissant les processus d'autoclavage ;
 , soit stockage en réseau, un périphérique de stockage informatique relié à un réseau ;
 , un point d'entrée unique vers une ressource distance ;
 Nationaal Arbeids-Secretariaat, littéralement secrétariat national du travail, une organisation syndicale néerlandaise ;
 National Academy of Sciences, l'Académie nationale des sciences aux États-Unis ;
 , la brigade anti-produits dopants des carabiniers italiens, rendue célèbre par ses interventions lors du Giro ;
 , dénomination aux États-Unis et en Grande-Bretagne des bases militaires d'aéronautique navale (BAN) ;
 , une division de la NASA relative aux superordinateurs.

NAS est un code : 
 NAS, selon le code AITA des aéroports, désigne l'aéroport international Lynden Pindling, l'aéroport international de Nassau aux Bahamas.

NaS peut faire référence aux :
 Batterie NaS, des batteries électriques à base de sodium (Na) et de soufre (S).

Nas est aussi le nom de : 
 Nasir Jones ou Nas, le rappeur américain né le  ;
 Nas, un village de l'île grecque d'Ikaria.

Homonymie d'acronyme